Varberg (gemeente)
Varberg (stad)